

Пажман — річка в Удмуртії, ліва притока Пизепу
 Пажман — починок, Кезький район, Удмуртія

Див. також 
 Новий Пажман
 Старий Пажман